Московское () — село,
Клишковский сельский совет,
Шосткинский район,
Сумская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5925383003. Население по переписи 2001 года составляло 76 человек.

Географическое положение 
Село Московское находится на правом берегу реки Эсмань,
выше по течению на расстоянии в 2,5 км расположено село Гречкино (Кролевецкий район),
на противоположном берегу —  Заречье (Кролевецкий район).

Примечания